Jarosław – città polacca
Jarosław – comune rurale polacco
Jarosław – nome proprio